Spinetta puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Jean-Cyril Spinetta (n.1943), empresario francés, director de la empresa Air France-KLM Group.
 Luis Alberto Spinetta (1950-2012), músico argentino de rock.
 Gustavo Spinetta (n.1954), escultor y músico argentino, hermano de Luis Alberto Spinetta.
 Dante Spinetta (n.1976), cantante y compositor argentino, hijo de Luis Alberto Spinetta.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Spinetta (Cuneo), pueblo italiano.
 Spinetta Marengo, otro pueblo italiano.

También, puede hacer referencia a los siguientes grupos musicales:

 Spinetta Jade (1980-1985), banda de jazz-rock argentina creada por Luis Alberto Spinetta.
 Proyecto Spinetta X, grupo musical de rock que recrea y versiona la obra de Luis Alberto Spinetta.

Además, puede referirse a:

 La espineta (en italiano, Spinetta), instrumento de teclado, de cuerda pulsada, muy parecido al clavecín.